В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Тернер ():
 округ Тернер — штат Джорджия
 округ Тернер — штат Южная Дакота